Ryan Harrison e Michael Venus erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Harrison ha giocato con Vasek Pospisil ma sono stati sconfitti al primo turno da Federico Delbonis e Benoît Paire. Venus ha giocato con Raven Klaasen venendo sconfitti al terzo turno da Nikola Mektić e Alexander Peya.

Il duo francese Mahut-Herbert hanno vinto la finale maschile battendo l'austriaco Marach e il croato Pavić con il punteggio di 6–2, 7–64.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (terzo turno)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finale)
  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (semifinale)

  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (secondo turno)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (terzo turno)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (secondo turno)
  Feliciano López /  Marc López (semifinale)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Mike Bryan /  Sam Querrey (primo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Geoffrey Blancaneaux /  Constant Lestienne (primo turno)
  Benjamin Bonzi /  Grégoire Jacq (secondo turno)
  Jérémy Chardy /  Daniel Nestor (primo turno)
  Corentin Denolly /  Alexandre Müller (primo turno)

  Hugo Gaston /  Clément Tabur (primo turno)
  Antoine Hoang /  Ugo Humbert (primo turno)
  Florian Lakat /  Arthur Rinderknech (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2018